Королевские военно-воздушные силы Марокко (, ; al-Quwwat al-Jawwiyah al-Malakiyah al-Maghribiyah) — один из видов вооружённых сил Марокко.

ВВС Марокко были созданы 19 ноября 1956 года после провозглашения независимости страны и поначалу назывались Aviation Royale Chérifienne. Нынешнее название было принято в 1961 году. Изначально закупки авиатехники производились в СССР, но в дальнейшем основными поставщиками стали Франция и США. Военно-воздушные силы Марокко сыграли заметную роль в боевых действиях в Западной Сахаре (1975—1991).

Численность — 13000 человек на 2020 год. Лётчики боевых самолётов имеют около 100 часов налёта в год.

История

Организационная структура

Пункты базирования 
Имеется 10 основных военных аэродромов: Агадир, Касабланка (Nouasseur), Фес, Кенитра, Larache, Эль-Аюн, Марракеш, Мекнес, Рабат Сале и Sidi Slimane.
 Рабат Сале — авиабаза № 1
 Мекнес — авиабаза № 2
 Кенитра — авиабаза № 3
 Касабланка — авиабаза № 4
 Сиди Слиман — авиабаза № 5
 Марракеш — база Академии

Боевой состав

Вооружение и военная техника

Опознавательные знаки

Потери 
 10 мая 2015 года в ходе операции коалиционных сил арабских государств в Йемене сбит F-16 марокканских КВВС. Самолет был сбит в 18:00 по местному времени (18:00 мск).

Примечания

Ссылки 
 ВВС Марокко на странице Scramble.nl

Вооружённые силы Марокко
Марокко